Oshamanbe (jap. ) ist ein japanischer Küstenort im Landkreis Yamakoshi in der Unterpräfektur Oshima auf Hokkaidō.

Geographie 
Oshamanbe liegt innerhalb der Uchiura-Bucht. Der größte Teil der Küste ist sandig und flach. Nordöstlich des Ortszentrums fließt der gleichnamige Oshamanbe in die Bucht.

Verkehr 
Die Hokkaidō-Autobahn führt entlang der Bucht. Der Bahnhof Oshamambe ist ein Halt der JR Hakodate-Hauptlinie und der Muroran-Hauptlinie.

Galerie

Weblinks 

 Website von Oshamanbe (japanisch)